Der Begriff Reichsgesetzbuch kann sich auf verschiedene Bücher beziehen:

Das russische Reichsgesetzbuch (Sobornoje Uloschenije) von 1649
Das schwedische Reichsgesetzbuch (Sveriges rikes lag) 
Das Deutsche Reichsgesetzbuch, vermutlich erstmals um 1900 erschienen